Абей () — французская фамилия. Известные носители:

 Абей, Гаспар — французский священнослужитель, писатель и драматург. Член Французской академии.
 Абей, Луи Поль (1719—1807) — французский экономист, принадлежавший к школе физиократов.
 Абей де Перрен, Эльзеар Эмманюэль Арен (1843—1910)  — французский энтомолог.